Hahnenbusch ist ein Ortsname:

 Hahnenbusch (Bretzfeld), Weiler im Gemeindeteil Adolzfurt von Bretzfeld, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Hahnenbusch (Michelfeld), Weiler im zentralen Gemeindeteil von Michelfeld, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg